Bufeta urinària, òrgan buit múscul-membranós que forma part del tracte urinari i que rep l'orina dels urèters i l'expulsa cap a la uretra
 Bufeta natatòria, òrgan hidroestàtic entre l'esòfag i l'aorta dorsal, a sota de la columna vertebral, que estabilitza el peix o cetaci gràcies a l'aire que pot contenir
 Bufeta o alquequengi, espècie de planta herbàcia vivaç del gènere Physalis pertanyent a la família de les solanàcies